Wenceslau Braz, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
 Wenceslau Braz, comune brasiliano dello Stato del Paraná